Kitter ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Kitter (* 1975), dänischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Matthias Kitter (* 1963), deutscher Fernseh- und Theaterregisseur
 Peter Kitter (1915–1983), dänischer Schauspieler
 Walter Kitter (1943–2019), deutscher Fußballspieler